Попадинець Олександр Юрійович (1992-2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попадинець Ігор Миколайович — заслужений лісівник України, кандидат сільськогосподарських наук.
Прізвища